Коди НАТО для країн та інших суб'єктів міжнародного права () — дволітерні біграмні коди Північноатлантичного альянсу, що створені на основі кодів FIPS 10-4. У 2003 році восьмим виданням STANAG було прийнято використання також трилітерних кодів ISO 3166, які стосуються усіх країн (в тому числі островів, департаментів тощо) за виключенням Північної Македонії та Палау.

Нижче подано таблиці біграмних та триграмних кодів країн, в тому числі нині неіснуючих, частково визнаних та невизнаних, інших країн та територій, що визнаються суб'єктами міжнародного права.

Коди країн

Коди країн, яких вже не існує

Коди частково визнаних і невизнаних країн

Коди асоційованих країн, які визнаються суб'єктами міжнародного права

Джерела 
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 7, 2000) Distinguishing Letters for Geographical Entities for Use in NATO
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 8, 2003) Letter Codes for Geographical Entities
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 9 Ratification Draft, 2005) Codes for Geographical Entities

Посилання 
 History of NATO — the Atlantic Alliance 
 UK MOD Ontology Demonstrator 
 NATO Codification System (NCS) Country Codes List 

НАТО
Списки країн
Коди країн
Угоди НАТО зі стандартизації